The Top of New York – film del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Top of New York – film del 1922 diretto da William Desmond Taylor